Annopol  peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Annopol, ville du powiat de Kraśnik ;
 Annopol, gmina mixte du powiat de Kraśnik ;
 Annopol, village du powiat de Chełm ;
 Annopol, village du powiat de Hrubieszów ;
 Annopol, village du powiat de Lubartów.

dans la voïvodie de Mazovie
 Annopol, village du powiat de Gostynin ;
 Annopol, village du powiat de Grójec ;
 Annopol, village du powiat de Przasnysz ;
 Annopol, village du powiat de Wołomin.

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Annopol, village du powiat de Kalisz ;
 Annopol, village du powiat de Rawicz.